Favorit (fiets), een Tsjechisch fietsmerk
 Favorit (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk